Бенедіто Джос Насціменто (; нар. 3 лютого 1968) — бразильський художник коміксів.

Біографія

Раннє життя 
Джо Беннетт народився у місті Белен, Бразилія.

Кар'єра 
Цей художник разом зі сценаристом Алом Евінґом почали працювати над серією коміксів The Immortal Hulk в червні 2018 року. The Immortal Hulk був нагороджений на Eisner Award у 2019 році в категорії «Краща Триваюча Серія».

Бібліографія

DC 

 52 (full pencils): #1-4, 6, 11, 16, 21, 30, 34, 38, 51; (among other artists): #25 (2006–07)
 All-Flash, one-shot (among other artists) (2007)
 Aquaman vol. 8 #39-40 (2018)
 Birds of Prey #81, 85, 87-88, Secret Files 2003 (2003–06)
 Checkmate, vol. 2, #13-15, 18-20, 23-25 (2007–08)
 Deathstroke and the Curse of the Ravager, miniseries (Flashpoint tie-in), #1-2 (2011)
 Deathstroke, vol. 2, #1-7 (2011)
 Deathstroke, vol. 4, #3-5, 12-14, 17-18 (2016)
 Detective Comics #969-970 (2017)
 Hawkgirl #57-58 (2006–07)
 Hawkman, vol. 4, #32, 35-37, 39-41, 43-45 (2004–05)
 Infinite Crisis, miniseries, #7 (among other artists) (2006)
 Justice League: Generation Lost #2, 4, 7, 15, 17 (2010–11)
 Nightwing #153; Annual #2 (2007–09)
 Outsiders #36 (2011)
 Rann-Thanagar War, miniseries, #5-6 (among other artists) (2005)
 Red Hood and the Outlaws, vol. 2, #14 (2017)
 Red Hood/Arsenal #12-13 (2016)
 Robin #175-176 (2008)
 Sandman Presents: Bast, miniseries, #2-3 (2003)
 Savage Hawkman, #0, 9-20 (2012)
 Suicide Squad vol. 4 #44 (2018)
 Teen Titans, vol. 5, #70, 72-75, 77-81, 83 (2009–10)
 The Terrifics #3, 6, 13-14, Annual #1 (2018-2019)
 Terror Titans, miniseries, #1-6 (2008–09)

Marvel 

 Amazing Spider-Man, vol. 1, #422-424, 429-431, 434-436 (1997–98)
 Amazing Spider-Man, vol. 2, #28, Annual 2001 (2001)
 Black Panther: World of Wakanda #6 (2016)
 Brotherhood #6 (2001)
 Captain America, vol. 2, #8-12 (1997)
 Captain America: Sam Wilson #7, 23-25 (2017)
 Captain America & The Falcon #5-7, 9-11 (2004–05)
 Conan #8-9 (1996)
 Crew #1-7 (2003–04)
 Defenders: The Best Defense #1 (2019)
 Doc Samson #4 (among other artists) (1996)
 Elektra, vol. 2, #9-10, 16-17 (2002–03)
 Fantastic Four, vol. 3, #43 (1998)
 Fantastic Four: World's Greatest Comics Magazine, limited series, #5 (among other artists) (2001)
 Generation X #26 (1997)
 Hawkeye #7-8 (2004)
 Hulk 2099 #7, 9 (1995)
 Incredible Hulk, vol. 3, #30-32 (2001)
 Iron Man #331-332 (1996)
 Iron Man vol. 5 #18-22, 26-28 (2014-2015)
 Immortal Hulk #1-5, 7-13, 15-Ongoing (2018-present)
 Indestructible Hulk #19-20 (2015)
 Namor #11-12 (2004)
 New Eternals: Apocalypse Now, one-shot (2000)
 Nightmare, miniseries, #1-4 (1994–95)
 Nova The Human Rocket #1-4, 6-7 (1999)
 Peter Parker: Spider-Man, vol. 2, #26, Annual 2000 (2000–01)
 Phoenix Resurrection: The Return of Jean Grey #3, 5 (2018)
 Secret Empire #9 (2017)
 Secret Empire: Omega #1 (2017)
 The Sensational Spider-Man #25, 32 (1998)
 Silver Surfer, vol. 2, #139 (1998)
 Spider-Man/Punisher: Family Plot, miniseries, #2 (1996)
 Spider-Man Unlimited #13-20 (1996–98)
 Thor, vol. 2, #43, 47-48, 50, 53-54, 56-57, 60 (2002–03)
 Ultimate Comics: The Ultimates #22-24 (2013)
 Wolverine #110 (1997)
 Wolverine: Days of Future Past, miniseries, #1-3 (1997)
 X-51 #1-12 (1999–2000)
 X-Men: Tales from the Age of Apocalypse, one-shot (1996)

Valiant 

 Bloodshot Reborn Annual 2016 (2016)
 Ninjak vs. the Valiant Universe #1-4 (2018)
 X-O Manowar #47-50 (2016)

Інші видавництва 

 Supreme #26-28, 30, 33-39, 41, Annual #1 (Image, 1995–97)
 Solar: Man of the Atom #1-4 (Dynamite Entertainment, 2014)
 Renato e a Trasladação (2013)

Примітки

Посилання 

 Джо Беннетт на Grand Comics Database
 Джо Беннетт на Comic Book DB (archived from the original)
 Сторінка Джо Беннетта  на ComicArt-Ink

Інтерв'ю 

 Інтерв'ю та біографія на Comicon.com

Уродженці Белена
Бразильські художники
Бразильські художники коміксів